Муравьёво — название населённых пунктов.

Россия

Архангельская область 
 Муравьёво — деревня в Плесецком районе.

Вологодская область 
 Муравьево — деревня в Вологодском районе.
 Муравьево — деревня в Бабушкинском районе.
 Муравьево — деревня в Грязовецком районе.
 Муравьёво — село в Череповецком районе.

Московская область 
 Муравьёво — деревня в Дмитровском районе.
 Муравьёво — деревня в Солнечногорском районе.

Нижегородская область 
 Муравьёво — деревня в городском округе Шахунья.

Новгородская область 
 Муравьёво — деревня в Пестовском районе.
 Муравьёво — деревня в Старорусском районе.

Сахалинская область 
 Муравьёво — село в Корсаковском городском округе.

Смоленская область 
 Муравьёво — деревня в Вяземском районе, упразднена в 2000 г.

Тверская область 
 Муравьёво — деревня в Бельском районе.
 Муравьёво — деревня в Кимрском районе.
 Муравьёво — деревня в Ульянинском сельском поселении Краснохолмского района.
 Муравьёво — деревня в Большерагозинском сельском поселении Краснохолмского района.
 Муравьёво — деревня в Ржевском районе.
 Муравьёво — железнодорожный разъезд на линии Москва — Рига Октябрьской железной дороги.
 Муравьёво — посёлок при железнодорожной станции в Ржевском районе.
 Муравьёво — деревня в Сонковском районе.

Ярославская область 
 Муравьёво — деревня в Большесельском районе.
 Муравьёво — деревня в Угличском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Муравьёво — исчезнувшее село в Красноперекопском районе.

См. также 
 Мажейкяй (в 1901—1918 годах — Муравьёво) — город в Литве.

 Муравьево-1
 Муравьево-2
 Большое Муравьёво
 Новое Муравьево